Die Arimex Challenger Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 21. bis 27. September 2015 in Trnava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 110 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Trnava